Развёртка поверхности — фигура, получающаяся в плоскости при таком совмещении точек данной поверхности с этой плоскостью, при котором длины линий остаются неизменными.
 В технике — плоская заготовка, из которой получают объёмную форму детали или конструкции путём изгибания, или чертёжной заготовки;
 В электротехнике — последовательность замыкания контактов группового коммутационного аппарата (контроллера), фактически — проекция на плоскость контактных сегментов (барабанный контроллер) или впадин кулачковых шайб (кулачковый контроллер);
 В трёхмерной графике — то же, что UV-преобразование.
 Растровая развёртка — процесс преобразования двумерного изображения в одномерную последовательность элементов, а также обратный процесс синтеза изображения в системах передачи и обработки (телевидение: (кадровая и строчная развёртка), электронная микроскопия, туннельная микроскопия и т. п.), обеспечивающий последовательные передачу и приём информации об элементах изображения.
 Чересстрочная развёртка
 Прогрессивная развёртка
 Развёртка в факсимильной связи — процедура преобразования изображения в видеосигнал на передающей стороне, обратная свёртке.
 Развёртка в лазерных принтерах — генерация изображения на фотобарабане при помощи лазерного луча, применяется механическая развёртка с использованием быстровращающейся зеркальной призмы.
 Развёртка в осциллографах — получение изображения электрического сигнала как функции его изменения во времени.
 Развёртка — режущий инструмент для чистовой обработки отверстий.